Tadeusz Rut (1925-2018) – profesor, specjalista w dziedzinie obróbki plastycznej metali
 Tadeusz Rut (1931-2002) – lekkoatleta, medalista olimpijski w rzucie młotem